Dandy peut se référer à :
 Dandy : homme élégant et raffiné
 Beerbohm le dandy (Max Beerbohm) : homme d'esprit anglais

Patronymes 
 Jess Dandy (1871-1923), acteur américain
 James Edgar Dandy (1903-1976), botaniste
 Raymond Dandy, acteur français
 Walter Dandy, scientifique américain

Cinéma 
 A Dandy in Aspic (Maldonne pour un espion) : film britannique de 1968
 Yankee Doodle Dandy (La Glorieuse Parade) : film américain de 1942

Musique 
 Dandy, une chanson des Kinks sur leur album Face to Face, 1966.
 Dandy Brandy (The) : groupe musical français
 Dandy in the Underworld : album du groupe T.Rex
 The Dandy Warhols : groupe américain de pop psychédélique
 Dandy's Rule OK? : album (du groupe précité) de 1995
 …The Dandy Warhols Come Down : album de 1997
 The Dandy Warhols Are Sound : album de 2003
 Earth to the Dandy Warhols : album de 2008

Littérature 
 Le dandy : Sardanapale d’Aurevilly : concerne Jules Barbey d'Aurevilly

Sciences 
 Malformation de Dandy-Walker : malformation du système nerveux
 Ange de mer dandy : animal, voir Squatina tergocellatoides

Homonymie de patronyme